Moon är ett efternamn.

Personer med efternamnet Moon 
 Carl Moon (1878–1948), amerikansk fotograf, konstnär och illustratör
 Colin Moon, brittisk författare
 Bryce Moon, sydafrikansk fotbollsspelare
 Edgar Moon, australisk tennisspelare
 Elizabeth Moon, amerikansk författare
 Keith Moon, brittisk trummis och sångare
 Sheri Moon, amerikansk modell och skådespelare
 Sun Myung Moon, sydkoreansk kyrkoledare
 Vincent Moon, fransk musikvideofilmare

Fiktiva gestalter
 Kat Moon, karaktär i tv-serien EastEnders
 Molly Moon, huvudkaraktär i bokserien med samma namn

Engelska efternamn